Homme-chien peut faire référence à :

 La Cynocéphalie ;
 Péjoration qualifiant une personne atteinte d'hypertrichose ;
 Sobriquet donné à Andrian Jeftichjew accompagné de son fils Fédor, lors de leurs spectacles à Paris dans les années 1870.